Der Kanton Thourotte ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Compiègne, im Département Oise und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist die Gemeinde Thourotte.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Thourotte